Primera División 1949-1950 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1949-1950 – torneo di calcio spagnolo